Фрэнсис Майкл Хар, 6-й граф Листоуэл (; родился 28 июня 1964 года) — ирландский и британский пэр, носивший титул учтивости — виконт Эннисмор с 1964 по 1997 год. Сначала он заседал в Палате лордов по праву своего пэрства Соединенного Королевства барона Хара и теперь является одним из девяноста наследственных пэров, избранных остаться в Палате лордов после принятия Акта о Палате лордов 1999 года, где он сидит как независимый депутат.

Биография 
Родился 28 июня 1964 года. Старший сын Уильяма Хара, 5-го графа Листоуэла (1906—1997), и Памелы Молли Дэй, дочери Фрэнсиса Дэя. Племянник Джона Хара, 1-го виконта Блэкенхема (1911—1982).

Он получил образование в Вестминстерской школе и колледже королевы Марии и Вестфилда в Лондоне, который он окончил со степенью бакалавра английской литературы в 1992 году.

12 марта 1997 года после смерти своего отца Фрэнсис Хар унаследовал титулы 6-го графа Листоуэла, 4-го барона Хара из Конвамора, 6-го барона Эннисмора, 6-го виконта Эннисмора и Листоуэла.

Графский титул был назван в честь города Листоуэл на севере графства Керри в Ирландии.

Примечания

Ссылки 
 
 Biography — UK Parliament
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by the Earl of Listowel
 Francis Michael Hare, 6th Earl of Listowel

Члены палаты лордов Великобритании
Графы Листоуэл
Графы Ирландии
Пэры Ирландии
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонского университеты королевы Марии